LMS je lahko:
 Ljudska mladina Slovenije
 Sistem za upravljanje učenja (angleško Learning Management System)